McNeill nebo McNeil je skotské příjmení:

 Billy McNeill (1940-2019), skotský fotbalista
 James McNeill Whistler (1834–1903), britský malíř a grafik
 Legs McNeil (* 1956), americký spisovatel a novinář
 Patrick McNeill (* 1987), kanadský hokejový obránce
 Robert Duncan McNeill (* 1964), americký herec, producent a režisér
 Serayah McNeill (* 1995), americká herečka, zpěvačka a modelka
 Sidney McNeill Gutierrez (* 1951), americký vojenský pilot, důstojník a kosmonaut

jiný význam
 McNeillův ostrov ve státě Washington, USA